Príncep Valent és un personatge de ficció de còmic
 El príncep valent (pel·lícula de 1954), dirigida per Henry Hathaway
 El príncep valent (pel·lícula de 1997), dirigida per Anthony Hickox